Ува́ровка (прежнее название Ува́ровская) — железнодорожная станция Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в одноимённом посёлке Можайского городского округа Московской области.

История 
Станция открыта в 1870 году на месте бывшей деревни Покровка.

Ранее была станцией 4 класса.

Описание 
Входит в Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-6 Московской дирекции управления движением. По характеру основной работы является промежуточной, по объему выполняемой работы отнесена к 5 классу.

Располагается в центре посёлка.

На станции имеются станционное здание, оборудованное билетными кассами и две платформы (одна — боковая, вторая — островная, обе низкие), соединённые настилом через пути. Турникетами не оборудована. Помимо основных путей, на станции имеется путь для отстоя и перегона грузовых составов.

Недалеко от станции (в сторону платформы 144 километр) располагается регулируемый железнодорожный переезд.

Движение 
На станции останавливаются все пригородные поезда, следующие из Вязьмы и Гагарина в Бородино или Можайск (и обратно). Ранее станция имела прямое пригородное сообщение с Москвой, которое было отменено 18 мая 2015 года.

Поезда дальнего следования проходят станцию без остановки.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 История станции на сайте посёлка Уваровка
 Фото вокзала станции на официальном сайте посёлка
 Фото переезда
 Станция Уваровка на сайте Wikimapia
 
 Расписание поездов, следующих через станцию

Станции Смоленского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 5 класса
Железнодорожные станции и платформы Можайского городского округа